Bupleurum brassicaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Lars Arvidsson. Bupleurum brassicaefolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
brassicaefolium